Зекках (община) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Зекках (река) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.